Engelstoft är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Thorning Engelstoft (1805–1889), dansk biskop
 Laurids Engelstoft (1774–1851), dansk historiker
 Povl Engelstoft (1876–1961), dansk historiker 

Danska efternamn